Михаил Пантелеевич Карпенко (25 октября 1908, с. Кунта, Иркутская губерния, СССР — 16 октября 1983) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Семипалатинского обкома КП Казахстана (1961—1970).

Биография 
Член ВКП(б) с 1938 г. В 1928 г. окончил Иркутский сельскохозяйственный техникум, в 1952 г. — Омский сельскохозяйственный институт (заочно).

 1928—1930 гг. — помощник районного агронома, заместитель председателя колхоза
 1930—1931 гг. — в РККА
 1931—1936 гг. — технический директор Черемховского сельскохозяйственного комбината, главный агроном районного земельного отдела, главный агроном машинно-тракторной станции
 1937—1938 гг. — начальник отдела Красноярского краевого земельного отдела
 1938—1940 гг. — заведующий государственным сортоиспытательным участком
 1940—1943 гг. — директор машинно-тракторной станции
 1943—1945 гг. — председатель исполнительного комитета Минусинского районного совета (Красноярский край)
 1955—1948 гг. — директор зерносовхоза
 1948—1954 гг. — начальник Красноярского краевого управления сельского хозяйства
 1954—1956 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Красноярского краевого совета, первый заместитель председателя исполнительного комитета Красноярского краевого совета
 1956—1957 гг. — заместитель министра сельского хозяйства СССР
 1957—1958 гг. — второй секретарь Кустанайского областного комитета КП Казахстана
 1958—1961 гг. — министр хлебопродуктов Казахской ССР
 1961—1970 гг. — первый секретарь Семипалатинского областного комитета КП Казахстана

Депутат Верховного Совета СССР 6-7-го созывов.

С 1970 г. на пенсии.

Награды и звания 
 Три ордена Ленина, в том числе:
 31.03.1949 — среди работников партийного и советского актива, специалистов сельского хозяйства и работников заготовительных органов Красноярского края, за «успехи, достигнутые в деле расширения посевных площажей, особенно по яровой пшенице, повышения урожайности в колхозах и совхозах, выполнения плана хлебозаготовок и обеспечения собственными семенами на весенний сев 1949 года»
 орден Трудового Красного Знамени.

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Первые секретари Семипалатинского обкома КП Казахстана
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Депутаты Красноярского краевого совета
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Вторые секретари Кустанайского обкома КП Казахстана
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС